Мяконьки — название населённых пунктов в России:

 Мяконьки — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Мяконьки — село в Октябрьском районе Челябинской области.